JW fait notamment référence à :
 ,
 Java en Indonésie, selon la norme ISO 3166-2:ID,
 Témoins de Jéhovah (de l'anglais Jehovah's Witnesses).

Voir aussi :
 JW Marriott Hotel Tower, un gratte-ciel de Doha (Qatar).